Utena  (deutsch: Utenen, polnisch Uciana) ist die Kernstadt der gleichnamigen Rajongemeinde im Nordosten von Litauen. Die Stadt bildet in der Gemeinde ein eigenes städtisches Amt (miesto seniūnija) und ist Verwaltungssitz des Bezirks Utena. Die Stadt hat rund 33.000 Einwohner, die Rajongemeinde Utena 48.000.

Wirtschaft und Verkehr 
Utena liegt unweit der Grenzen zu Lettland und Belarus an der Fernstraße Warschau (Polen)-Kaunas-Daugavpils (Lettland)-Sankt Petersburg (Russland) und ist Standort einer landesweit bedeutenden Bierbrauerei namens „Utenos“.

Bauwerke

Kirchen 

Im Ort befinden sich die Christi-Himmelfahrts-Kirche und die Kirche der Göttlichen Vorsehung.

Landgüter 
Etwa sieben Kilometer nordwestlich des Ortes befindet sich der Park „Vyžuonėlių“, der 1958 zum litauischen Naturdenkmal erklärt wurde. In ihm steht das Atelierhaus der Malerin Marianne von Werefkin. Es gehört zu einem heute ebenfalls noch erhaltenen Ensemble von reich verzierten Holzhäusern, die im typisch volkskundlichen Stil von Abramzewo errichtet wurden. Sie waren einst das Zentrum des Landgutes der Familie Werefkin. Das Gut nannten sie „Blagodat“, Glückseligkeit. Werefkins Vater hatte es – das zu jenem Zeitpunkt auch die Landgüter Vyzuonélés, Mediniai und Mazelizkiai, den Wald Skaistasilis und den See Lukuo umfasste – 1879 von Zar Alexander II. für besondere militärische Verdienste geschenkt bekommen. Dort verbrachte die junge Malerin die Sommermonate, wurde von ihrem Verehrer Ilja Repin besucht und führte Alexej Jawlensky in die Ölmalerei ein, ehe sie mit ihm nach München zog.

Bildung 

In Utena gibt es eine Hochschule (Kolleg Utena), 3 Gymnasien und eine Jugendschule (eine Mittelschule), 4 Hauptschulen, 2 Grundschulen, 5 Schulen-Kindergärten; eine Musikschule Utena sowie ein Zentrum für Sonderbildung und Sonderbeschäftigung (Sonderpädagogik).

Sport 

 Basketballclub Juventus Utena, Utenos Arena (2.000 Plätze)
 FC Utenos Vilkai
 FC Utenis Utena

Wirtschaft 

In Utena gibt es einige Großunternehmen wie Utenos alus (Brauerei) und Utenos trikotažas (Textil).

Söhne und Töchter der Stadt 
 Josef Jakubowski (1895–1926), polnisches Justizopfer
 Bernard Lown (1921–2021), US-amerikanischer Kardiologe und Friedensaktivist
 Gedvydas Vainauskas (* 1955), Journalist und Manager
 Aidas Labuckas (1968–2013), Schachspieler
 Dainius Kairelis (* 1979), Radsportler
 Danas Augutis (* 1980), Politiker
 Simona Krupeckaitė (* 1982), Radsportlerin
 Jonas Valančiūnas (* 1992), Basketballspieler
 Ingrida Ardišauskaitė (* 1993), Skilangläuferin

Rajongemeinde 
Die Rajongemeinde Utena (Utenos rajono savivaldybė) umfasst die Stadt Utena, 8 Städtchen, 592 Dörfer.
Die Rajongemeinde ist eingeteilt in 10 Ämter.

Klima

Literatur 
 Bodo Thöns: Litauen entdecken, Europas neuer Mittelpunkt im Baltikum. Berlin 2006, S. 253 f

Einzelnachweise

Weblinks 

 Website der Stadt Utena (englisch, russisch, litauisch)

Stadt in Litauen

Stadtamt in Litauen
Ort in der Rajongemeinde Utena
Litauische Hochschul- oder Universitätsstadt
Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden